Muntanyes Kenai, serralada que s'estén més de 230 quilòmetres a l'estat d'Alaska, als Estats Units 
 Península de Kenai, península que sobresurt de la costa sud d'Alaska, als Estats Units
 Parc Nacional dels Fiords de Kenai, parc nacional administrat pel Servei de Parcs Nacionals 
 Kenai (ciutat d'Alaska), ciutat a l'estat d'Alaska, als Estats Units
 Kenai (Rússia), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia